Incubation peut faire référence à :
 l'incubation d'un œuf la période pendant laquelle l'embryon se développe jusqu'à l'éclosion ;
 la période d'incubation, le temps qui s'écoule entre la contamination et l'apparition des premiers symptômes d'une maladie ;
 l'incubation, un rite divinatoire des religions antiques et de certains chrétiens consistant le plus souvent à dormir dans ou près d'un sanctuaire pour obtenir, sous la forme d'un songe, les prescriptions d'un dieu guérisseur.

Voir aussi